Сезон 2021 года стал для ЦСКА десятым в истории клуба.

Изменения в составе 

В зимнее межсезонье (до 1 апреля)

В период дозаявок лето 2021

Игроки 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб

  Сергей Лаврентьев — главный тренер
  Игорь Гусев — тренер
  Юлия Гордеева — тренер
  Виталий Шадрин — тренер вратарей

  Роман Езопов — главный тренер молодёжной команды

  Елена Нуйкина — главный тренер юниорской команды
  Мария Брылёва — тренер

Руководство
  Елена Петунина — президент
  Эдуард Безбабных — генеральный директор
  Татьяна Чёрная — вице-президент
  Александр Бондаренко — вице-президент
  Тимур Хасанов — начальник команды
  Кирилл Сердотецков — администратор

Предсезонные матчи

Соревнования

Суперкубок России

Чемпионат России

Игры и голы 

|-
!colspan=16style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=16style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=16style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=16style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|}

См. также

Примечания 

2021 год в женском футболе
Чемпионат России по футболу среди женщин
ЦСКА
ЦСКА